Modiano, azienda italiana che produce carte da gioco
 Marcello Modiano (1914-1993), imprenditore e politico italiano
 Patrick Modiano (1945), scrittore francese
 Sami Modiano (1930), superstite della Shoah